HBP est un sigle de trois lettres pouvant représentrer :
 hypertrophie bénigne de la prostate, en médecine ;
 Human Brain Project, un projet scientifique qui vise à simuler le fonctionnement du cerveau humain ;
 Houillères du Bassin de Provence ;